Le Paysan du Danube est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Paysan du Danube, fable de Jean de La Fontaine ;
 Le Paysan du Danube, essai de Denis de Rougemont.

Voir aussi
 Paysan
 Danube